Un besant est un ornement architectural de style roman et une pièce byzantine d'or ou d'argent. C'est aussi un nom de famille, et une pièce héraldique.

Personnalités 
 Annie Besant (1847-1933), féministe et militante politique britannique ;
  (né en 1950), artiste canadien ;
 Mabel Besant-Scott (1870-1952), personnalité britannique de la franc-maçonnerie ;
 Walter Besant (1836-1901), écrivain anglais ;
  (1828-1917), mathématicien britannique.

Numismatique et héraldique 
 Besant, type de pièce d'or ou d'argent de l'Empire byzantin.
 Besant, figure circulaire en héraldique.

Homonymie de patronyme